Нарбон-Пеле, Раймон-Жак-Мари де (1771—1855) — французский парламентарий и дипломат.
 Нарбон-Пеле, Франсуа-Раймон де (1713—1773), называвшийся виконтом де Нарбоном — французский генерал.
 Нарбон-Пеле-Фрицлар, Жан-Франсуа де (1726—1804), сеньор де Гранж, называвшийся графом де Нарбоном или Нарбон-Фрицларом — французский генерал.